Acceptació pel mercat, mesura que comprova si un producte o servei satisfà una gran base de clients o procés en què els actors del mercat adopten i accepten (o no) una novetat
 Acceptació (psicologia), sentiment d'acceptar les coses com són amb equanimitat, més positiu que la resignació
  Taxa de falsa acceptació, concepte de biomètrica
 Regió d'acceptació, conjunt de valors de la variable que corresponen a l’acceptació d’una hipòtesi 
 Dret:
 Acceptació (dret), manifestació de la voluntat per la qual hom assumeix certes obligacions
 Acceptació de poder, acte pel qual el mandatari accepta el poder que a favor seu li ha atorgat el mandant
 Acceptació de lletra de canvi